Волшебното самарче је југословенска телевизијска серија снимљена 1975. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Игор Џамбазов || Трајче (10 еп. 1975)
|-
|Ристо Шишков || (10 еп. 1975)
|-
|Никола Коле Ангеловски || (10 еп. 1975)
|-
|Петре Прличко || Деда (10 еп. 1975)
|-
|Илија Џувалековски || Тале (10 еп. 1975)
|-
|Илија Милчин || (10 еп. 1975)
|-
|Вукан Диневски || (10 еп. 1975)
|-
|Ацо Јовановски || (10 еп. 1975)
|-
|Анче Џамбазова || Танејица (10 еп. 1975)
|-
|Мите Грозданов || (10 еп. 1975)
|-
|Киро Ћортошев || (10 еп. 1975)
|-
|Петре Арсовски || Петре (10 еп. 1975)
|-
|Димитар Гешовски || (10 еп. 1975)
|-
|Дарко Дамевски || (9 еп. 1975)
|-
|Тодор Николовски || (9 еп. 1975)
|-
|Чедо Христов || (9 еп. 1975)
|-
|Драги Костовски || (9 еп. 1975)
|-
|Кирил Андоновски || (9 еп. 1975)
|-
|Душан Костовски || (9 еп. 1975)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Љупка Џундева || (6 еп. 1975)
|-
|Стојка Чекова || (6 еп. 1975)
|-
|Лиле Георгиева || (6 еп. 1975)
|-
|Драги Крстевски || (6 еп. 1975)
|-
|Ацо Стефановски || (6 еп. 1975)
|-
|Митко Костов || (6 еп. 1975)
|-
|Александар Думов || (6 еп. 1975)
|-
|Спасе Нелов || (6 еп. 1975)
|-
|Стојан Гогов || (6 еп. 1975)
|-
|Томе Витанов || (6 еп. 1975)
|-
|Ратко Гавриловић || (6 еп. 1975)
|-
|Џемаил Максут || (6 еп. 1975)
|-
|Рамадан Мамут || (6 еп. 1975)
|-
|Виолета Шапковска || (6 еп. 1975)
|-
|Јоана Поповска || (6 еп. 1975)
|-
|Славко Нинов || (6 еп. 1975)
|-
|Славица Јовановска || (6 еп. 1975)
|-
|Лутфи Сеyфулах || (6 еп. 1975)
|-
|Љубица Гојковић || (6 еп. 1975)
|-
|Љуба Пиперевска || (6 еп. 1975)
|-
|Кирил Псалтиров || (6 еп. 1975)
|-
|Гјоргји Колозов || (6 еп. 1975)
|-
|Сузана Максут || (6 еп. 1975)
|-
|Блаже Алексоски || (6 еп. 1975)
|-
|Раде Матикј || (6 еп. 1975)
|-
|Братислав Димитров || (6 еп. 1975)
|-
|Кирил Ристоски || (6 еп. 1975)
|-
|Зора Георгиева || (6 еп. 1975)
|-
|Фехми Груби || (6 еп. 1975)
|-
|Емил Вагленаров || (6 еп. 1975)
|-
|Катерина Крстева || (6 еп. 1975)
|-
|Цане Настески || (6 еп. 1975)
|-
|Илко Стефановски || (6 еп. 1975)
|-
|Салаетин Билал || (6 еп. 1975)
|-
|Шенка Колозова || (6 еп. 1975)
|-
|Кирил Зезоски || (4 еп. 1975)
|-
|Мирко Алексов || (4 еп. 1975)
|-
|Рампо Конески || (4 еп. 1975)
|-
|Чедо Камџијаш || (4 еп. 1975)
|-
|Лиљана Ракиџиева || (4 еп. 1975)
|-
|Бајруш Мјаку || (4 еп. 1975)
|-
|Трајче Иваноски || (4 еп. 1975)
|-
|Кирил Здравески || (4 еп. 1975)
|-
|Благој Ивчевски || (4 еп. 1975)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије